Termin -{PDH}- ima više značenja.
 Piranoza dehidrogenaza (akceptor)
 Piruvatna dehidrogenaza, enzim
 Peptidilna dipeptidaza A, enzim